Казанцевский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Тальменском районе Алтайского края России. Административный центр — село Казанцево.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 343 человека, в том числе 166 мужчин и 177 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Казанцево.

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Тальменского района